Aalberts steht für:

 Aalberts (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Aalberts N.V., niederländisches Industrieunternehmen